СОП — аббревиатура. Может означать:

 Совокупный общественный продукт
 Социально опасное положение
 Стандартные операционные процедуры
 Стандартный образец предприятия